est la formule brute de plusieurs isomères.
 thiobenzophénone, numéro CAS 
 thioxanthène, numéro CAS